Bichon indica alcune razze canine; deriva da "Barbichon", parola che arriva dal francese "Barbiche", che significa "pizzo, barbetta", quindi a significare "Barbuto", avendo questi cani molto pelo sotto il mento.

Tra essi vi sono:
Bichon havanais
Bichon Bolognese 
Bichon Maltese
Bichon Coton de Tuléar
Bichon Löwchen
Bichon Bolonka
Bichon à poil frisé
Cavachon

Razze canine del gruppo 9